Thibaut (roi des Francs) vers 535-555
 Thibaut I de Blois (910-975).
 Thibaut ou Thiébaud I de Lorraine (1191-1220), duc de Lorraine de 1213 à sa mort ;
 Thibaut I de Navarre (1201-1253), comte de Champagne sa vie durant, et roi de Navarre de 1234 à sa mort ;

Thibaut 01